Остров Топорко́в — остров в Беринговом море, один из четырёх островов Командорского архипелага.

Третий по величине остров архипелага, представляет собой плоский и низкий (средняя высота 9 метров) участок суши почти круглой формы диаметром чуть менее 1 км и площадью около 0,5 км². Находится на расстоянии 4 км к западу от мыса Входной Риф острова Беринга, на котором расположено село Никольское. Источники воды на острове отсутствуют.

Остров входит в состав государственного природного Командорского заповедника. Место массового гнездовья птиц — по оценкам орнитологов, популяция птиц на острове составляет около 50 000 — в основном топорки, чайки и бакланы.

Литература

Ссылки 
 
 Официальный сайт Администрации Алеутского муниципального района
 

Острова архипелага Командорские острова